Dobrzanska oder Dobrzańska ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dobrzanska, Forscherin 
 Anna Dobrzańska (1890–1979), Bildhauerin	
 Dorota A Dobrzanska, Forscherin
 Irena Dobrzańska (1912–1998), polnische Diskuswerferin
 Iryna Dobryanska (1892–1982), Historikerin